Kocher bezeichnet:

 Kocher (Kochgerät), ein Gerät zum Kochen
 Walfang-Mutterschiff, benannt nach dem Gerät zum Kochen des Walöls
 Kocher (Fluss), rechter Zufluss des Neckars bei Kochendorf, Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; mit den in Oberkochen und Aalen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg sich vereinenden Quellflüssen:
 Roter Kocher, kürzester, in Oberkochen zum Schwarzen Kocher
 Schwarzer Kocher, längster, Ursprung ist der Kocherursprung vor Oberkochen
 Weißer Kocher, zweitlängster, Ursprung beim Stadtteil Unterkochen von Aalen

Kocher ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kocher (1873–1958), Schweizer Maler 
 Ambros Kocher (1905–1984), Schweizer Archivar und Historiker
 Cox Kocher (* 1942), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer
 Crown Kocher (* 1952), Schweizer Gitarrist, Songwriter, Musik- und Videoproduzent sowie Grafiker und Webdesigner
 Daniel Nikolaus Kocher (* 1981), österreichischer Künstler 
 Else Kocher (1902–1994), deutsche Pilotin
 Eva Kocher (* 1965), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Fabienne Kocher (* 1993), Schweizer Judoka
 Friedrich Kocher (1879–1958), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Gerhard Kocher (* 1939), Schweizer Publizist, Politologe, Gesundheitsökonom und Aphoristiker
 Gernot Kocher (* 1942), österreichischer Rechtshistoriker
 Hans Kocher (1927–2005), Schweizer Komponist und Dirigent
 Hugo Kocher (1904–1972), deutscher Schriftsteller und Illustrator
 Isabelle Kocher (* 1966), französische Managerin
 Jean-Pierre Kocher-Kohn (* 1954), Schweizer Maler, tätig in New York
 Jakob Kocher (1818–1875), deutscher Eisenhüttenmann
 Kay Kocher, deutscher Rugbyspieler
 Konrad Kocher (1786–1872), deutscher Musiker und Komponist
 Manuela Kocher Hirt (* 1971), Schweizer Politikerin (SP)
 Marc Kocher (* 1965), Schweizer Architekt
 Martin Kocher (* 1973), österreichischer Ökonom, Hochschullehrer und Politiker
 Martina Kocher (* 1985), Schweizer Rennrodlerin
 Noémie Kocher, (* 1969) schweizerisch-kanadische Schauspielerin
 Paul C. Kocher (* 1973), US-amerikanischer Kryptologe und Unternehmer
 Paul H. Kocher (1907–1998), US-amerikanischer Anglist
 Ronald Kocher (* 1929), Schweizer Maler, Graphiker und Bildhauer
 Rudolf Kocher (1828–1866), Schweizer reformierter Pfarrer und Dichter
 Theodor Kocher (1841–1917), Schweizer Chirurg und Nobelpreisträger
 Trudi Kocher (1902–1986), Schweizer Politikerin
 Ursula Kocher (* 1968), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Victor Kocher (1952–2011), Schweizer Journalist
 Zina Kocher (* 1982), kanadische Biathletin

Siehe auch:
 Kocher-Klemme, chirurgisches Instrument
 Kocher-Zeichen, klinisches Zeichen bei der endokrinen Orbitopathie
 Kocherbach
 Kocherpark, nach dem Nobelpreisträger Theodor Kocher benannte Parkanlage an der Belpstrasse in der Stadt Bern
 Köcher
 Kochner